Heineken Open 2010 — 42-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 11 по 16 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Томми Робредо (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2010 года
2010